Бєлоу́сов () — російське прізвище.

Відомі носії:
 Бєлоусов Вадим Михайлович ( 1941), відоміший під псевдонімом Віллі Конн — радянський та російський письменник-фантаст та автор пригодницької літератури.
 Бєлоусов Валентин Олексійович (1919—1976) — український радянський письменник.
 Бєлоусов Валерій Костянтинович (1948—2015) — радянський хокеїст.
 Бєлоусов Володимир Олександрович (1895—1971) — український радянський педіатр.
 Бєлоусов Іван Олексійович (1863—1930) — російський письменник.
 Бєлоусов Микола Григорович (1799—1854) — професор Ніжинської гімназії вищих наук, дійсний статський радник.
 Бєлоусов Михайло Михайлович (1905—1960) — російський радянський актор.
 Бєлоусов Сергій Миколайович (1897—1985) — історик, директор Інституту історії України АН УРСР.
 Бєлоусов Юрій Володимирович (1936—2012) — доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Інженерної академії України, дійсний член Нью-Йоркської академії наук.

Див. також 
 Бєлоусово
 Білоус
Російські прізвища